Агонист:
 Агонист — участник соревнования, конкурса; соперник. Происходит от .
 Агонист — сторонник .
 Агонист — химическое соединение, которое при взаимодействии с рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику.
 Агонист — мышца, за счёт сокращения которой производится движение определённой части тела.
Агонист — человек, разрываемый внутренними противоречиями.

См. также 
 The Agonist — канадская металкор-группа.
 Агонистики (циркумцеллионы) — участники радикального христианского движения в североафриканских римских провинциях в IV—V веках н. э.
 Агонистическое поведение — комплекс действий во время конфликтов между особями одного биологического вида.

Примечания